Большое Святое — гидроним:

 Большое Святое (озеро, Белоруссия) — озеро в Сенненском районе Витебской области Белоруссии.
 Большое Святое (озеро, Россия) — озеро в Навашинском городском округе Нижегородской области России.